

Codici 
 AZD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yazd (Iran)
 azd – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Durango orientale

Tribù 
Azd – Tribù della Penisola araba